Ralph Williams, presque toujours nommé Skip Williams, est un concepteur de jeux américain. Il est marié à Penny Williams, qui travaille également dans l'industrie du jeu. Il est surtout connu pour être le cocréateur de la 3e Édition de Donjons et Dragons et pour être un autre de longue date de la rubrique "Sage Advice" du magazine Dragon.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)